Arlandria kan syfta på:
Arlandria (låt) – en låt på Foo Fighters' album Wasting Light från 2011 
Arlandria, Alexandria – en stadsdel i Alexandria i Virginia, USA